Ezen a – nem teljes – listán az angol nyelv magyar eredetű jövevényszavai láthatók:

 biro – golyóstoll (a golyóstoll feltalálója, Bíró László József után)
 coach – lófogatú kocsi – Kocs község után
 czardas – csárdás - a csárda után
 Dobos torte vagy Dobosh - Dobostorta
 fogas - a hal után
forint - forint
 friska - a csárdás gyors része, a friss után
 goulash – gulyás
 hajduk - a hajdúk után
 halászlé vagy Fisherman's soup - Halászlé
 hussar – huszár
 itsy-bitsy - egyes források szerint a magyar ici-pici szóból ered, mások szerint az angol itty és/vagy bitsy szóból
 komondor – komondor
 kuvasz – kuvasz
 lassan - a csárdás lassú része, a lassú után 
 palacsinta vagy palatschinke - palacsinta
 paprika - paprika
 pengő - pengő
 puli - puli
 pusta vagy puszta - a puszta után
 sabre (Nagy-Britannia) vagy saber (Amerikai Egyesült Államok) - szablya (francia közvetítéssel)
 shako vagy tsako - a csákó után
 tokaji vagy tokay - tokaji
 verbunkos – verbunkos
 vizsla vagy vizla  – vizsla

Magyarjövevényszavak
Magyar eredetű idegen szavak listái